МТК — название, аббревиатура:
 МТК — Московская теплосетевая компания — компания, обслуживающая тепловые сети в Москве
 МТК — московский телевизионный канал
 МТК — венгерский футбольный клуб
 МТК — Мостелеком — компания, обслуживающая городские сети кабельного телевидения в Москве
 МТК — Международный телеграфный код
 МТК — Санкт-Петербургский морской технический колледж
 МТК — Морской технический комитет
 МТК — Межгосударственный технический комитет
 МТК — Московский технический колледж
 МТК — Московский театральный колледж
 МТК — Международный транспортный коридор
 МТК — единая база недвижимости
 МТК — Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству
 MTK — MediaTek — бесфабричная полупроводниковая компания, занимающаяся разработкой компонентов для беспроводной связи, оптических систем хранения данных, GPS, HDTV, DVD
 Михаил Тимофеевич Калашников

См. также 
  —— аббревиатура латиницей